Cneu Domício Enobarbo (cônsul em 192 a.C.) - cônsul em 192 a.C..
 Cneu Domício Enobarbo (cônsul em 162 a.C.) - cônsul em 162 a.C., filho do anterior.
 Cneu Domício Enobarbo (cônsul em 122 a.C.) - cônsul em 122 a.C., filho do anterior.
 Cneu Domício Enobarbo (cônsul em 96 a.C.) - cônsul em 96 a.C., filho do anterior.
 Cneu Domício Enobarbo (morto em 81 a.C.) - genro de Lúcio Cornélio Cina, filho do anterior.
 Cneu Domício Enobarbo (cônsul em 32 a.C.) - cônsul em 32 a.C., sobrinho do anterior.
 Cneu Domício Enobarbo (cônsul em 32) - pai do imperador Nero e cônsul em 32 d.C., neto do anterior.

Ver também 
 

Desambiguações de antropônimos